

Geografia 
 Soissons – comune francese nel dipartimento dell'Aisne
 Regno di Soissons – stato storico nella Francia settentrionale, centrato attorno alla città di Soissons

Persone 
 Arnolfo di Soissons –  vescovo francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Bernard di Soissons – architetto francese
 Eugenio Giovanni Francesco di Savoia-Soissons – conte di Soissons
 Eugenio Maurizio di Savoia-Soissons – capostipite del ramo Soissons di Casa Savoia
 Giuseppe Maria Emanuele Filiberto Villafranca Soissons – conte di Villafranca Soissons
 Maria di Borbone-Soissons – nobile francese, nonna paterna del condottiero Eugenio di Savoia

Altro 
 Evangeliario di San Medardo di Soissons – manoscritto miniato contenente i Vangeli, offerto nell'827 da Luigi il Pio all'abbazia di San Medardo di Soissons
 Savoia-Soissons – ramo cadetto dei Savoia-Carignano

Pagine correlate 
 Battaglia di Soissons